El Tossal de Vall-llonga és una muntanya de 1.252 metres que es troba a la Vall de Lord, comarca del Solsonès entre els municipis de Navès, de Sant Llorenç de Morunys (el pel cim hi passa el termenat entre els dos municipis) i el de Guixers (només una part del vessant nord-occidental).

Tota muntanya està integrada en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya i més concretament en l'espai Serres de Busa-Els Bastets-Lord

Dades topogràfiques 

 Perímetre de la base de la muntanya: 6,8 km.
 Àrea de la base de la muntanya: 1.3 km².
 Longitud màxima N-S: 1 km.
 Longitud màxima E-O: 1,9 km.

|align=center colspan=4 style="background: #031DB9; color:#FFFFFF"|Pendents 
|-
|align=left|Vessant Nord
|Longitud: 426 m.
|align=center|Desnivell: 253,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 59,5%
|-
|align=left|Vessant nord-est
|Longitud: 385 m.
|align=center|Desnivell: 324,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 84,3%
|-
|align=left|Vessant Est
|Longitud: 1.200 m.
|align=center|Desnivell: 448,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 37,4%
|-
|align=left|Vessant sud-est
|Longitud: 1.000 m.
|align=center|Desnivell: 448,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 44,9%
|-
|align=left|Vessant Sud
|Longitud: 368 m.
|align=center|Desnivell: 181,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 49,3%
|-
|align=left|Vessant sud-oest
|Longitud: 763 m.
|align=center|Desnivell: 356,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 46,7%
|-
|align=left|Vessant Oest
|Longitud: 652 m.
|align=center|Desnivell: 285,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 43,8%
|-
|align=left|Vessant nord-oest
|Longitud: 968 m.
|align=center|Desnivell: 221,5 m.
|align=center|Pendent mitjà: 22,9%
|-

Referències 

Muntanyes de Navès
Muntanyes de Guixers
Geografia de Sant Llorenç de Morunys